Ел Тапо има више значења:

 Ел Тапо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тапо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику